Чжан Госян () — пятидесятый Небесный Наставник, с 1566 года глава Школы Истинного Единства, которая возникла из древней Школы Небесных Наставников, обитал в горах Лунхушань провинции Цзянси.

Биография 
Сорок девятый небесный наставник Чжан Юнсю назначил своего племянника Чжан Госяна своим преемником по причине смерти своего сына.

Императорский двор династии Мин при императоре Лунцине (1567—1572) относился отрицательно к Школе Истинного Единого, поэтому двор лишил Чжан Госяна титула Небесного Наставника. Следующий император Ваньли (1573—1620) относился к этой школе благожелательно, и восстановил титул Чжан Госяна.

Тринадцать лет Чжан провёл в Нанкине, где он женился и стал служить императору. В 1607 по поручению императора он подготовил дополнение к даосскому канону (Даоцзан) и включил в него ряд важных сочинений, написанных непосредственно в эпоху правления Ваньли. Эти сочинения получили название Ваньли сю Даоцзан (Дополнительный даосский канон в период правления Ваньли).

В 1609 наводнение разрушило Храм Истинного Единства в комплексе Лунхушань. Император выделил средства для восстановления храма. Чжан Госян умер, не дождавшись завершения работ, в 1611 году.

Примечания

Литература 
 Boltz, Judith. «Zhang Guoxiang.» in Fabrizio Pregadio, ed., The Encyclopedia of Taoism (London: Routledge, 2008), 1226—1227.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Даосизм
Школа Небесных Наставников
Умершие в 1611 году